Lianshan bezeichnet:
Lianshan (Huludao) (连山区), ein Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Huludao in der chinesischen Provinz Liaoning;
Lianshan (Qingyuan) (连山壮族瑶族自治县), ein autonomer Kreis der Zhuang und Yao der bezirksfreien Stadt Qingyuan in der chinesischen Provinz Guangdong.